Splashdown peut faire référence à :
 l'amerrissage en astronautique, soit la prise de contact d'un engin aérospatial avec la surface de l'eau
 le splashdown, un élément de tracé des montagnes russes
 Splashdown, un groupe de rock américain
 Splashdown, un jeu vidéo de jet-skis
 Splashdown 2: Rides Gone Wild, sa suite directe
 Splashdown, un album du groupe américain Hot Tuna
 Splashdown, un personnage fictif de la série d'animation Transformers